Ранко Гучевац (Кучево код Пожаревца, 26. фебруар 1933 — Београд, 18. октобар 2001)  био је епизодни српски глумац. Глумио је у 113 филмских и телевизијских остварења.

Биографија 
Завршио је средњу драмску школу у Сарајеву. Опредијелио се за филмску и телевизијску каријеру. Играо је у бројним домаћим и копродукцијским филмовима, тумачећи најразноврсније карактере.

Гучевац је био један од оснивача камерно-рецитаторске-позоришне групе „ХАДАИ“.

Био је члан Српске демократске странке.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те ▲
|-
| 1959. || Ноћи и јутра || Суфлер
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те ▲
|-
| 1962. || Пет минута раја || Логорaш
|-
| 1962. || Мачак под шљемом || Репица
|-
| 1964. || Народни посланик || 
|-
| 1966. || Коњух планином || Устaшa зaробљeн у влaку
|-
| 1966. || Сретни умиру двапут || Војник
|-
| 1966. || Глинени голуб || Радник
|-
| 1968. || Уђи, ако хоћеш ||
|-
| 1968. || Опатица и комесар || Контузовани рањеник
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде || Милиционер
|-
| 1968.|| Сарајевски атентат || Полицијски агент
|-
| 1969. || Битка на Неретви || Тифусар
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те ▲
|-
| 1970. || Карађоз (серија) || 
|-
| 1971. || Овчар || Шокац
|-
| 1971. || Дан дужи од године || 
|-
| 1972. || Први сплитски одред || Судски писар
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Полицијски агент
|-
| 1973. || Заслужено јутро (ТВ) ||
|-
| 1973. || Камионџије (серија) || 
|-
| 1973 || Со ||
|-
| 1974. || Поленов прах || Пекар
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево (ТВ серија)|| Полицијски агент
|-
| 1974. || Дервиш и смрт || 
|-
| 1975. || Симха (ТВ) || 
|-
| 1975. || Одборници (серија) || 
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине (серија) || 
|-
| 1975. || Песма (ТВ серија) || 
|-
| 1975. || Доктор Младен || Усташки водник
|-
| 1977. || Аутограм (ТВ) || 
|-
| 1977. || Поробџије (серија) || 
|-
| 1978. || Љубав и бијес || 
|-
| 1978. || Папирна (ТВ) || 
|-
| 1978. || Извор (ТВ) || 
|-
| 1978. || Тигар || 
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) (серија) || Четник
|-
| 1978. || Случајни крајпуташи (ТВ) || 
|-
| 1978. || Људски фактор (ТВ) ||
|-
| 1979. || Тодора (ТВ) || 
|-
| 1979. || Скица за слику времена (ТВ) || 
|-
| 1979. || Бифе Титаник (ТВ) || Усташа
|-
| 1979. || Осма офанзива (серија) || Раде Ољачић "Зјакота"
|-
| 1979. || Тале (мини-серија) || Делирант
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те ▲
|-
| 1980. || Ћилим (ТВ) ||  
|-
| 1980. || Хусинска буна (ТВ) || Маниславац
|-
| 1980. || Авантуре Боривоја Шурдиловића || 
|-
| 1980. || Пркосна делта || 
|-
| 1980. || Врућ ветар (серија) || Човек из унутрашњости/Конобар
|-
| 1981. || Двобој за јужну пругу || Четник
|-
| 1981. || Краљевски воз || Жандар
|-
| 1981. || Газија || Манити Осман
|-
| 1981. || Живот пише романе али нема ко да их чита (кратак филм) ||
|-
| 1982. || Настојање ||Портир у позоришту
|-
| 1982. || Мирис дуња || Цртач
|-
| 1982. || Коже (серија) || Кафеџија
|-
| 1983. || Самек (ТВ) || 
|-
| 1983. || Дах || 
|-
| 1983. || Писмо - Глава || 
|-
| 1984. || Велики таленат (ТВ) || 
|-
| 1985. || Балада о тенку (кратак филм) || 
|-
| 1985. || Брисани простор (серија) || 
|-
| 1985. || Ада || Конобар 
|-
| 1985. || Овни ин мамути (словеначки филм) || 
|-
| 1985. || Приче из фабрике (серија) || 
|-
| 1986. || Од злата јабука || 
|-
| 1986. || Друга Жикина династија || Продавац рибе
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона (серија) || 
|-
| 1986. || Вријеме прошло — вријеме садашње  (ТВ серија)|| 
|-
| 1986. || Посљедњи скретничар узаног колосјека || Жељезничар
|-
| 1986. || Херетик || Усраим бег
|-
| 1986 || Мост до пакла || Поручник Грубер
|-
| 1987. || На путу за Катангу || 
|-
| 1987. || Живела слобода || 
|-
| 1987. || Вук Караџић (серија) || Кнез Теодосије
|-
| 1987. || Стратегија швраке || 
|-
| 1987. || Хајде да се волимо || 
|-
| 1988. || Азра || Хамрин пратилац
|-
| 1988. || Четрдесет осма — Завера и издаја (мини-серија) || Затворски чувар
|-
| 1989. || Обична прича ||
|-
| 1989. || Кудуз || 
|-
| 1989. || Рањеник (серија) || 
|-
| 1989. || Хамбург Алтона || 
|-
| 1989. || Кривда (ТВ) || Портир Пурица
|-
| 1989. || Вера - Тежак начин реализације (немачки ТВ филм) || Монах
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те ▲
|-
| 1990. || Станица обичних возова || 
|-
| 1990. || Стратегија швраке (серија) || 
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву || Халил
|-
| 1990. || Укус смрти (италијански филм) || 
|-
| 1990. || Глуви барут || Сељак
|-
| 1990. || Секс - партијски непријатељ бр. 1 || Друг из Коминтерне
|-
| 1991. || Празник у Сарајеву || Човек из старачког дома
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) (серија) || Аустроугарски полицијски чиновник
|-
| 1993. || Рај (ТВ) || 
|-
| 1993. || Лакши случај смрти (ТВ) || Свештеник 
|-
| 1993. || Срећни људи (серија) || Гонзалес/Чувар у затвору
|-
| 1994. || Голи живот || Милутин
|-
| 1994. || Полицајац са Петловог брда (ТВ серија из 1994) (серија) || 
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић (серија) || 
|-
| 1996. || Иван (ТВ) || Посластичар
|-
| 1996. || Госпођа Колонтај (ТВ) || 
|-
| 1996. || Срећни људи 2 (серија) || Чувар у затвору
|-
| 1997. || Горе доле (серија) || Лопов
|-
| 1998. || Зла жена (ТВ) || 
|-
| 1998. || Свирач (ТВ драма) || Сељак
|-
| 1998. || Стршљен || Хоџа
|-
| 1998. || Буре барута || Шанкер у бару
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те ▲
|-
| 2001. || Рат уживо || Шеф расвете
|-
| 2001. || Нормални људи || Рањеник
|-
| 2001. || Породично благо (серија) || Просјак
|-
| 2001. || Виртуелна стварност || Комшија
|-
| 2002. || Породично благо 2 (серија) || Пензионер
|-
| 2002. || Држава мртвих || Човек испред клозета
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1933.
Умрли 2001.
Кучевци
Српски глумци
Југословенски глумци
Српска демократска странка